Niemcy:
 Winterborn – dzielnica gminy Nümbrecht w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg
 Winterborn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Donnersberg

Inne:
 Winterborn – fińska grupa muzyczna